Erik Åkerberg kan avse:

Erik Åkerberg (tonsättare)
Erik Åkerberg (agronom)